Тростянецкий парк :

 Тростянецкий парк — парк-памятник садово-паркового искусства в Сумской области
 Тростянецкий парк — дендрологический парк в Черниговской области